Леван Панцулая (; род. 26 февраля 1986, Тбилиси) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2005).

В составе сборной Грузии участник 5-и Олимпиад (2006—2014).

Чемпион Грузии (2008, 2015).

Участник Кубка мира ФИДЕ 2005.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

 

Шахматисты Грузии